См. статью: Мария I Стюарт (1542 — 1587). 

Фильмы: 
Мария — королева Шотландии (фильм, 1971)
Мария — королева Шотландии (фильм, 2013)
 Мария — королева Шотландии (фильм, 2018)